Het Pacifisch-Aziatisch kampioenschap curling voor vrouwen 2016 werd van 6 tot en met 12 november 2016 gehouden in het Zuid-Koreaanse Uiseong. Japan verdedigde zijn titel. Het waren evenwel de Zuid-Koreaanse dames die voor de vierde keer in de geschiedenis met de titel aan de haal gingen.

Overzicht 
Het was de 25ste editie van het Pacifisch-Aziatisch kampioenschap voor vrouwen, en de vierde die in Zuid-Korea werd georganiseerd. Er waren acht deelnemende landen, drie meer dan een jaar eerder. In de groepsfase kwamen alle landen één keer tegen elkaar uit, waarna de top vier zich plaatste voor de play-offs. De winnaars van de twee halve finales gingen door naar de finale, de verliezers namen het tegen elkaar op in de strijd om het brons.

In de finale sloeg het gastland een beslissende slag in het achtste end, door 5-3 uit te lopen. China kwam dit niet meer te boven, en Zuid-Korea veroverde aldus een vierde titel. In de strijd om het brons won Japan van Nieuw-Zeeland. Zuid-Korea plaatste zich voor het wereldkampioenschap 2017, naast het reeds geplaatste gastland China.

Groepsfase

Zevende speelronde 
Donderdag 10 november 2016, 12:00 uur

Donderdag 10 november 2016, 12:00 uur

Donderdag 10 november 2016, 12:00 uur

Donderdag 10 november 2016, 12:00 uur

Play-offs

Derde plaats 
Zaterdag 12 november 2016, 09:00 uur

Finale 
Zaterdag 12 november 2016, 09:00 uur

Eindstand

Externe links 
Officiële website Uiseong 2016

Curling in 2016
2016
Sportevenement in Zuid-Korea